Pecin kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Peqin, distriktshuvudort, Elbasan prefektur, Rrethi i Peqinit,

Tjeckien 

 Pěčín, ort, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar